Die Egyptian Premier League 1974/75 war die 19. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum zwölften Mal al Ahly Kairo, die Anzahl der Mannschaften wurde von 12 auf 18 erhöht. Aufgrund der weiteren Aufstockung in der darauffolgenden Saison auf 24 Mannschaften gab es abermals keine Absteiger. Neu in der höchsten Spielklasse waren El Mansoura SC, Al-Sekka Al-Hadid, Suez El-Riyadi, Sharkia SC, Bani Sweif FC und Meniya Club.

Modus 

Alle 18 Mannschaften spielen je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1974/75